Quezaltepeque es un topónimo de dos localidades ubicadas en Centroamérica:

 Quezaltepeque (Guatemala): municipio del departamento de Chiquimula;
 Quezaltepeque (El Salvador): municipio del departamento de La Libertad.